le raisiné : en France, compote cuite dans le jus de raisin réduit (en Charente). Le raisiné est une spécialité élaborée à partir de jus de raisin. Il faut des raisins noirs très mûrs et très doux provenant de coteaux ensoleillés.
 le raisiné bourguignon
 la raisinée : en Suisse, la raisinée, le raisiné, résiné (Vaud, la Côte), le vin cuit (Fribourg et Broye), cugnarde, coignarde, Biresaasa (Fribourg alémanique). Moûts hautement concentrés de pommes, poires ou raisins, éventuellement d'autres fruits, qui se présentent sous forme d'un liquide brun-noir visqueux.

Voir aussi

Références 

Cuisine en Europe
Vin et cuisine
Vin doux